

Niemcy 
 Leubsdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Leubsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen